Бютлер — фамилия. Известные носители:
 Бютлер, Мария Бернарда (мирское имя Верена Бютлер; 1848—1924) — святая Римско-католической церкви, монахиня.
 Бютлер, Хайнц (род. 1942) — швейцарский кинорежиссёр-документалист.